Культу́ра Росси́и — культура народов и народностей России; совокупность формальных и неформальных институтов, явлений и факторов, влияющих на сохранение, производство, трансляцию и распространение духовных ценностей (этических, эстетических, интеллектуальных, гражданских и т. д.) в России.

История культуры России

Древняя Русь 

Для культуры Древней Руси характерны следующие черты:
 Важную роль играл опыт предыдущих поколений, традиции.
 Локальность, замкнутость, разобщённость русских земель, вызванная отсутствием экономических интересов в условиях натурального хозяйства.
 Сильное влияние религии.

Культура России XIII—XVII веков 

Ключевые особенности культурного развития в тот период:
 Необходимость самоидентификации русского народа и, как следствие, размытие различий между отдельными княжествами и формирование общерусской культуры.
 Возвышение православной церкви как хранительницы культурно-политических традиций русского государства. Прекращение двоеверия.
 Самоизоляция Руси не только от мусульманских, но и от католических стран.

Российская империя 

Российская империя в силу исторических обстоятельств на протяжении всего своего существования охотно заимствовала многие элементы западноевропейской культуры и обычаев. И как следствие, в понимании «западного» наблюдателя культурный уровень подавляющего населения России был невысок. Однако, невозможно переоценить вклад ведущих российских деятелей в мировую культуру.

СССР

Культура России является кумулятивной культурой стран и народностей, проживающей на территории Советского Союза.

Интенсивно развивалось театральное искусство, кинематограф, изобразительное искусство. В отдельные периоды поощрялось развитие культур этнических меньшинств, национальных культур.

Современная история 

Современная история культуры в России связана с восстановлением элементов культуры Российской империи и её интеграцией в культурное наследие СССР. В России производится активное восстановление храмов и религиозных обычаев, возрождается институт меценатства. Помимо этого в существующую культуру СССР приходят ценности, свойственные Западным и Восточным цивилизациям, например, привносятся традиции популярной культуры Запада или чайные церемонии и кухня восточных стран. Проводится много тематических фестивалей, выставок и мероприятий. С тем, что в городах достаточно учреждений культуры (театры, кинотеатры, галереи, библиотеки), в 2012 г. были полностью или в основном согласны 77 % жителей российских городов.

Как отмечает в 2007 году британский профессор социологии Хилари Пилкингтон: «наблюдается тенденция считать Россию уникальным обществом, которое состоит из разных культурных традиций, являясь не „гибридом“, а уникальной сущностью, которая создалась на основе многих и разных культурных влияний».

Культура народов России 

Российская Федерация является многонациональным государством. В Российской Федерации помимо русских, составляющих более 80 % населения, проживает ещё около 180 других народов. Наиболее заметное влияние оказала культура, основанная на русском языке, однако культурное достояние других народов также играет роль в развитии общероссийской культуры.

Язык 

Самым распространённым языком в России является русский язык. Он также является государственным языком Российской Федерации в соответствии со статьёй 68 Конституции Российской Федерации. Однако, число носителей ещё восьми языков в РФ превышает один миллион человек.

Республики в составе Российской Федерации вправе устанавливать свои государственные языки и, как правило, пользуются этим правом: так, например, в Карачаево-Черкесской Республике, помимо русского, статус государственного имеют абазинский, карачаевский, ногайский и черкесский языки. Но в Республике Карелия язык титульной нации ( карельский ), как и языки других национальных меньшинств - финский и вепсский языки государственными не признаны и единственным государственным языком республики является русский. В результате этого Карелия — единственная республика в составе РФ, в которой ни один из проживающих на её территории коренных народов не имеет своего национального языка в числе государственных.

Несмотря на предпринимаемые во многих регионах усилия по сохранению и развитию местных языков, в России сохраняется наметившаяся ещё в советское время тенденция к языковому сдвигу, когда фактически родным языком нерусских граждан становится русский язык, в то время как поверхностное знание материнского языка (языка своего этноса) становится не более чем маркером этничности.

Кириллица — система письменности и алфавит для какого-либо языка, основанные на старославянской кириллице (говорят о русской, сербской и т. п. кириллицах; называть же «кириллическим алфавитом» формальное объединение нескольких или всех национальных кириллиц некорректно). Старославянская кириллица (алфавит и система письменности), в свою очередь, основана на греческом алфавите.

На основе кириллицы построены алфавиты 11 из 28 славянских языков, а также 101 неславянских языков, которые ранее не имели письменности либо имели другие системы письменности и были переведены на кириллицу в конце 1930-х годов (см.: список языков с алфавитами на основе кириллицы).

Русский язык — один из восточнославянских языков. Он один из крупнейших языков мира, в том числе самый распространённый из славянских языков. Русский язык произошёл из древнерусского, вместе с украинским и белорусским языками.

Русская литература 

Русская литература отразила не только эстетические, нравственные и духовные ценности и представления; по мнению ведущих русских мыслителей, литература является также и философией России.

Вплоть до XVIII века светской литературы в России практически не существовало. Существует несколько памятников древнерусской литературы религиозного или летописного характера — «Повесть временных лет», «Слово о полку Игореве», «Моление Даниила Заточника», «Задонщина», Житие Александра Невского и другие жития. Авторы этих произведений ныне неизвестны. Народное творчество того периода представлено самобытным жанром былины, сказками.

Светская литература появилась в России только в XVII веке. Первое известное произведение этого рода — «Житие протопопа Аввакума» (несмотря на название, его нельзя назвать религиозным произведением, так как оно было написано самим Аввакумом, канонические жития писались только после смерти святого).

В XVIII веке в России появляется плеяда светских писателей и поэтов. Среди них — поэты Василий Тредиаковский, Антиох Кантемир, Гавриил Державин, Михаил Ломоносов; писатели Николай Карамзин, Александр Радищев; драматурги Александр Сумароков и Денис Фонвизин. Доминирующим художественным стилем литературы в то время был классицизм.

Поэзия 
Среди наиболее известных поэтов России:
 Василий Андреевич Жуковский (1783—1852)
 Александр Сергеевич Пушкин (1799—1837)
 Михаил Юрьевич Лермонтов (1814—1841)
 Александр Александрович Блок (1880—1921)
 Сергей Александрович Есенин (1895—1925)
 Анна Ахматова (1889—1966)
 Владимир Маяковский (1893—1930)
и многие другие.

Проза 

Среди наиболее известных писателей России:
 Николай Васильевич Гоголь (1809—1852)
 Иван Сергеевич Тургенев (1818—1883)
 Лев Николаевич Толстой (1828—1910)
 Фёдор Михайлович Достоевский (1821—1881)
 Антон Павлович Чехов (1860—1904)
 Иван Алексеевич Бунин (1870—1953)
 Владимир Владимирович Набоков (1899—1977)

и многие другие.

Искусство России

Промыслы

Изобразительное искусство

Иконопись 

Русская иконопись унаследовала традиции византийских мастеров. В то же время на Руси зародились свои традиции. Самое всеобъемлющее собрание икон находится в Третьяковской галерее.

Русские иконы не были простой имитацией, но имели свой собственный стиль, а такие мастера как Андрей Рублёв подняли уровень иконописи на новые высоты.

Живопись 

Первые реалистические портреты появляются в России в XVII веке, в середине — конце XVIII века в России появляются такие крупные живописцы, как Левицкий и Боровиковский. Русская живопись с того времени следовала общемировым тенденциям. Выдающиеся художники первой половины XIX века: Кипренский, Брюллов, Иванов («Явление Христа народу»).

Во второй половине XIX века произошёл расцвет реалистической живописи. Было основано творческое объединение российских художников «Товарищество передвижных художественных выставок» («Передвижники»), в которое входили такие великие художники, как Васнецов, Крамской, Шишкин, Куинджи, Суриков, Репин, Саврасов.

На рубеже XIX—XX веков действовало объединение «Мир искусства». Его членами или близкими к движению художниками были Михаил Александрович Врубель, Кузьма Сергеевич Петров-Водкин, Николай Константинович Рерих, Исаак Ильич Левитан.

Русская скульптура

Русский авангард 

В конце XIX — начале XX века Россия становится одним из центров авангардного искусства. Яркие представители авангарда: Василий Кандинский, Казимир Малевич, Марк Шагал, Павел Филонов. Общим для русского авангарда был отказ от старых форм искусства в пользу нового, более соответствующего текущему моменту реальности. Аналогичное направление развитие мысли художников также существовало и во всех остальных странах Европы, в то время как искусство Америки отставало в своём развитии. В те годы впервые со времён Петра I наметилась определённая связь между изобразительным искусством России и изобразительным искусством европейских стран. В 1930-е годы, с усилением влияния стиля социалистического реализма, эта связь была нарушена. Многие исследователи связывают истоки русского авангарда не столько с революцией, сколько с промышленным скачком того времени.

Советское искусство

Соцреализм 

Социалистический реализм — основной художественный метод, использовавшийся в искусстве Советского Союза, начиная с 1930-х годов; он разрешался, рекомендовался либо навязывался (в разные периоды развития страны) государственной цензурой, а поэтому был тесно связан с идеологией и пропагандой. Он был официально одобрен с 1932 года партийными органами в литературе и искусстве. Параллельно ему существовало неофициальное искусство СССР.

Представители соцреализма — В. И. Мухина, А. А. Дейнека, И. И. Бродский, Е. П. Антипова, Б. Е. Ефимов. Для произведений в жанре социалистического реализма характерна подача событий эпохи, «динамично изменяющихся в своём революционном развитии». Идейное содержание метода было заложено диалектико-материалистической философией и коммунистическими идеями марксизма (марксистская эстетика) во второй половине XIX—XX веков. Метод охватывал все сферы художественной деятельности (литературу, драматургию, кинематограф, живопись, скульптуру, музыку и архитектуру).

Музыка

Классическая музыка, опера и балет 
Русская классическая музыка содержит творческое наследие таких великих композиторов как Пётр Ильич Чайковский, Михаил Иванович Глинка, Римский-Корсаков Николай Андреевич, содружество композиторов «Могучая кучка», Сергей Васильевич Рахманинов, Игорь Фёдорович Стравинский. Среди советских композиторов одними из самых значимых являются: Сергей Сергеевич Прокофьев, Дмитрий Дмитриевич Шостакович, Арам Ильич Хачатурян, Альфред Шнитке.

В русской музыке существует множество всемирно известных классических произведений, среди которых знаменитые симфонии, концерты, балеты («Лебединое озеро», «Щелкунчик», «Весна священная»), оперы («Борис Годунов», «Евгений Онегин», «Иван Сусанин»), сюиты («Картинки с выставки»)

Советский джаз 

Первый в СССР джазовый концерт состоялся в Москве 1 октября 1922 года в час дня на сцене Центрального техникума театрального искусства (позже — ГИТИС) в Малом Кисловском переулке. Это был концерт «Первого в РСФСР эксцентрического оркестра джаз-банд Валентина Парнаха».

Популярная музыка 

В первой половине XX века были популярны такие исполнители, как Александр Вертинский и Леонид Утёсов. В советское время была распространена т. н. «эстрадная» популярная музыка (Муслим Магомаев, Лев Лещенко, Алла Пугачёва, Валерий Леонтьев, Иосиф Кобзон).

Поп-музыка развивалась в СССР и России со второй половины XX века по западному прообразу. Она популярна в первую очередь среди русскоязычного населения мира. В западных странах российские поп-музыканты редко достигают большого коммерческого успеха (это удалось, например, группе Тату).

Русский рок 

Русский рок — собирательное обозначение русскоязычной рок-музыки, созданной сначала в СССР, затем в России и странах СНГ различными музыкантами и группами. Наиболее известные группы: «Ария» «Король и Шут» «Машина времени», «Аквариум», «Наутилус Помпилиус», «Кино», «Алиса», «Звуки Му», «ДДТ», «Чайф», «Сплин», «Би-2», «Агата Кристи», «АукцЫон», «Декабрь» и др.

На группы русского рока оказали большое влияние западная рок-музыка, а также русская авторская песня (Владимир Высоцкий, Булат Окуджава), исполняемая обычно под акустическую гитару.

Архитектура 

Древнерусская архитектура следовала за традицией, корни которой были установлены ещё в Византии. После падения Киева русская архитектурная история продолжалась во Владимиро-Суздальском княжестве, Новгородской и Псковской республиках, Русском царстве. В дальнейшем русская архитектура оказалась под большим влиянием западноевропейской архитектуры, примером чему служит, например, застройка Санкт-Петербурга и его окрестностей. С середины XIX века с развитием историзма в разных странах начали обращаться к архитектурному наследию минувших эпох, в частности, с ростом национального самосознания, к народной архитектуре. Художники и архитекторы Российской империи обратили взоры на древнерусское зодчество, создав русский и неорусский стили. Славист и историк русской архитектуры У. К. Брумфилд выделил русское деревянное зодчество и конструктивизм как наиболее значимые достижения русской архитектуры.

Сохранились древние постройки народов Кавказа (осетинская, рутульская архитектура).

Религиозные постройки 

От Византии русские храмы унаследовали расположенные по оси запад — восток притвор или трапезную, наос и алтарь. Характерные черты русских храмов: луковичные главы и многоглавость.

Кремли

Гражданская архитектура 

Традиционное русское жилище крестьян представляло собой срубную бревенчатую избу с двух- или четырёхскатной кровлей. Состоятельные горожане выстраивали хоромные комплексы. В XVIII—XIX веках облик гражданской архитектуры изменялся под влиянием барокко, классицизма, эклектики.

Яркой страницей в истории архитектуры СССР стали авангардные проекты городов-садов, домов-коммун, жилкомбинатов, соцгородов. В начале 1930-х годов со сменой политической конъюнктуры архитектура авангарда оказалась под запретом, а вместе с ней и объявленные «левацкими загибами» проекты жилых домов и комплексов с обобществлённым бытом, начался период сталинской архитектуры. Переход к массовому типовому строительству при Н. С. Хрущёве породил так называемые «хрущёвки».

Театр 

Российское театральное искусство является одним из наиболее перспективных в мире. В России работают театры, имеющие мировую славу, такие как Мариинский театр, Большой и Малый театры.

Цирк 

В России развито и популярно цирковое искусство. Среди известных артистов цирка: клоуны Юрий Никулин, «Карандаш», Олег Попов; фокусники (иллюзионисты) Эмиль Кио и Игорь Кио, дрессировщики Владимир Дуров, братья Эдгард и Аскольд Запашные.

Кинематограф 

Уже в апреле 1896 года, через 4 месяца после первых парижских кинематографических сеансов, в России появляются первые кинематографические аппараты. 4 (16) мая 1896 года состоялась первая в России демонстрация «синематографа Люмьера» в театре петербургского сада «Аквариум» — публике были показаны несколько о фильмов в антракте между вторым и третьим действиями водевиля «Альфред-Паша в Париже». В мае Камилл Серф осуществляет первые в России документальные кинематографические съёмки торжеств в честь коронации Николая II. Кинопоказы быстро стали модным развлечением, постоянные кинотеатры начали появляться во многих крупных городах России. Первый постоянный кинотеатр открылся в Санкт-Петербурге в мае 1896 года по адресу Невский проспект, дом 46.

Первые российские художественные ленты представляли собой экранизации фрагментов классических произведений русской литературы («Песнь про купца Калашникова», «Идиот», «Бахчисарайский фонтан»), народных песен («Ухарь-купец») или иллюстрировали эпизоды из отечественной истории («Смерть Иоанна Грозного», «Пётр Великий»). В 1911 году на экраны выходит первый в России полнометражный фильм «Оборона Севастополя», совместно поставленный Александром Ханжонковым и Василием Гончаровым.

В 1913 году на волне общего подъёма российской экономики начинается бурный рост кинематографической промышленности, образуются новые фирмы — в том числе крупнейшая кинокомпания И. Н. Ермольева, среди снятых которой более чем 120 фильмов были такие значительные картины, как «Пиковая дама» (1916) и «Отец Сергий» (вышел в 1918 году) Якова Протазанова. На время Первой мировой войны приходится этап расцвета художественного российского кинематографа. В этот период снимает свои главные фильмы выдающийся киностилист Евгений Бауэр, активно работают Владимир Гардин и Вячеслав Висковский.

После распада СССР кинематограф в России переживает кризис: многие киностудии испытывают финансовые трудности. На кинопродукцию, производимую в России, оказывает сильное воздействие американские фильмы. В 1990-х годах количество высокобюджетных фильмов не велико (появляются такие картины, как Сибирский цирюльник и Русский бунт). В эпоху 2000-х годов на фоне экономического роста происходит качественный и количественный рост в киноиндустрии.

Фильмы, произведённые в России и странах-предшественницах, являются лауреатами крупнейших международных кинофестивалей, таких как Берлинский, Каннский, Венецианский, Московский.

Ежегодно в России проводятся десятки кинофестивалей, среди которых крупнейшими являются Московский кинофестиваль (аккредитация Международной федерации ассоциаций кинопродюсеров) и Кинотавр.

Мультипликация 

Советская мультипликация известна во всём мире, отличается использованием пастельных тонов, духовностью, добротой содержания, наличием сильной учебной составляющей. На самых известных студиях СССР и России («Союзмультфильм», «Центрнаучфильм», «Киевнаучфильм») сняты тысячи мультфильмов.

Первый русский мультфильм «Пьеро — художники» киноведы датируют 1906 годом, снятый балетмейстером Мариинского театра Александром Ширяевым.

Мультфильм «Ёжик в тумане» Юрия Норштейна в 2003 году в Токио был признан лучшим мультфильмом всех времён и народов по результатам опроса 140 кинокритиков и мультипликаторов разных стран.

Религия

Язычество 

До крещения Руси (988 год) на Русской равнине господствовали языческие культы, для которых был характерен политеизм, анимизм, культ предков, духов и сил природы. Многие реликты язычества сохраняются в народной религии русских вплоть до наших дней, особенно в сельской местности (прежде всего — элементы похоронного и поминального обряда). Многие неславянские народы России сохраняли свои этнические религии, в частности шаманизм, вплоть до XIX—XX веков.

Христианство

Православие 

Православное христианство — наиболее распространённое вероисповедание в современной России. Пришло на Русь из Византии. Официальной датой Крещения Руси при князе Владимире считается 988 год.

Католицизм 

Традиционно, католицизм (не включая грекокатоликов в западной Украине и Белоруссии) в России (Российской империи) исповедовался российскими подданными польского, немецкого, литовского и латышского происхождения.

С конца 1980-х наблюдается некоторый рост количества приверженцев среди людей, не имеющих исторических и семейных связей с католицизмом.

Протестантизм 

Протестантизм был завезён купцами, военными и другими приезжими профессионалами из Германии вскоре после Реформации. Первая лютеранская церковь появилась в Москве уже в 1576 году. Иммиграция протестантов из Европы сохранялась и в дальнейшем. Кроме того, протестантизм был исторически распространён на северо-западе страны среди местного населения на территориях, отвоёванных у Швеции в результате Северной и Русско-Шведской войн. Ограничения («золотая клетка») со стороны властей, в частности, строгий запрет на проповедь по-русски, приводили к замыканию традиционных протестантских общин по национальному признаку и гонениям на распространителей новых учений, таких, как штунда, а затем и баптизм.

С возрождением церквей после распада СССР, традиционные протестантские общины, ранее бывшие этническими (немецкими, эстонскими, шведскими, финскими и т. п.), часто пополняются людьми с совершенно иными корнями, в частности — русскими, что вызвано, с одной стороны, сильной убылью этнических немцев и финнов из-за репрессий и массовой эмиграции, с другой — привлекательностью вероучения и благоприятным климатом в приходах. Заметна деятельность и новых течений, в частности, американских, таких, как пятидесятники.

Численность протестантов в России не удаётся определить точно. Сами себя к протестантам относят, по разным данным от 2 % до 4 % населения, при этом активно участвуют в религиозной жизни от 0,6 % до 1,5 %. Это означает, что, по грубой оценке, каждый сотый житель страны — сознательный протестант. Наиболее распространены баптисты, численность общин которых оценивается не менее чем в 100.000 человек.

Вкладом протестантов в культуру России является обычай ставить новогоднюю ёлку.

Ислам 

По данным экспертов (во время последней переписи вопрос о религиозной принадлежности не задавался) в России насчитывается до 14,5 млн мусульман, если считать по общей численности народов, исторически ассоциируемых с исламом. По данным Духовного управления мусульман, в европейской части РФ, проживает около 20 миллионов мусульман. Однако социолог Роман Силантьев считает эти данные завышенными и оценивает реальную численность мусульман в 11-12 млн человек, но его данные некоторыми людьми подвергаются критике, указывая на то, что только выходцев с Кавказа в России проживает 16,2 млн человек.

В большинстве своём мусульмане проживают в Волго-Уральском регионе, а также на Северном Кавказе, в Москве, в Санкт-Петербурге и Западной Сибири. В России действует более 6000 мечетей (в 1991 году их было около ста).

Буддизм 

Буддизм традиционен для трёх регионов России: Бурятии, Тувы и Калмыкии. По сведениям Буддийской Ассоциации России, число людей, исповедующих буддизм, составляет 1,5—2 млн человек.

В настоящее время в России представлены многие буддийские школы: тхеравада, японский и корейский дзэн, несколько направлений Махаяны и практически все существующие в мире школы тибетского буддизма.

Самый северный в мире буддистский Дацан, построенный ещё до Революции в Петрограде (Дацан Гунзэчойнэй), сейчас служит туристическим и культовым центром русской буддистской культуры. Ведутся приготовления к построению буддистского храма в Москве, который смог бы объединить вокруг себя русских буддистов в совместной практике на благо всех разумных существ России и мира.

Иудаизм 

Число иудеев — около 1,5 млн. Из них, по данным Федерации еврейских общин России (ФЕОР), в Москве проживает около 500 тыс., а в Санкт-Петербурге — около 170 тыс. В России действуют около 70 синагог.

Славянское неоязычество 

С конца 1980-х в среде современных славянских народов активное развивается новое религиозное движение, основанное на возрождении дохристианских верований и обрядов с почитанием богов-покровителей (Перуна, Рода, Мокоши, Велеса и других).

Славянское неоязыческое движение не является единым, в нём существуют разные течения, зачастую не признающие и отвергающие друг друга, это и реконструкторы-родноверы, ставящие цель возродить в как можно более точном виде древние верования, так и синкретические движения, наподобие «Звенящих кедров России», конструирующие новую мифологию.

Кухня России 

Кухня России, как и культура России, представляет собой двухсоставную сущность. Первая, и наиболее существенная, её часть — русская кухня, основанная на славянских традициях Руси с внесёнными заимствованиями от других народов, со временем вошедших в состав единого Российского государства. Кроме того, знать, интеллигенция и другие люди, имеющие возможность бывать за границей, а также иностранцы, привнесли много элементов зарубежной кухни в современную массовую российскую кухню.

Второе направление российской кухни относится к национальным традициям народов и народностей, проживающих в России. Кухня каждого народа имеет свои уникальные блюда и способы их приготовления, основанные на продуктах, культивируемых и собираемых издревле на данной территории, изготавливаемые с помощью самобытной кухонной утвари. В сочетании с местными обычаями, религиозными обрядами и возможностью взаимодействия с современной цивилизацией, кухни народов России вносят неоценимый вклад в её культурное наследие.

Среди наиболее известных блюд кухни России — борщи, винегреты, пирожки, блины, ватрушки, щи, квасы, морсы и прочие.

Культура потребления спиртных напитков 
В России потребление спиртных напитков является острой социальной проблемой, потребление крепкого, и не только, алкоголя в больших количествах началось после открытия питейных заведений во времена правления Петра I. До этого потребление алкоголя было крайне незначительным.

Потребление спиртосодержащих напитков дало России серьёзные социальные проблемы, связанные с алкоголизмом и пьянством.

Тем не менее, по уровню потребления алкоголя на душу населения Россия находится на 18-м месте, уступая таким странам, как Люксембург, Чехия, Эстония и Германия. При этом существенно различен рацион — так, в Европе преобладают сухие красные вина, а в России — водка и пиво.

Праздники России 

Другие праздники :

День Защитника отечества, День Победы, День Защиты Детей, Международный женский день (8 марта).

Спорт России 

Традиционно в Российской культуре выделяют два направления развития спорта: спорт больших достижений и физкультуру.

Оба направления в России активно развиваются. Многие спортивные школы являются ведущими в мире, что доказывает высокие достижения на самых престижных спортивных соревнованиях, таких как Олимпийские игры, чемпионаты мира и Европы. В стране пропагандируется физкультура и здоровый образ жизни. Так, например, проводятся массовые спортивные соревнования, такие как «Кросс наций» и «Лыжня России».

Также в России развиты традиции сопереживания участникам спортивных соревнований. Наиболее популярными среди болельщиков являются командные летние и зимние виды спорта, такие как футбол, баскетбол, хоккей и другие. Популярны также и индивидуальные летние и зимние виды спорта, такие как биатлон, теннис, бокс и прочие.

Государственная политика Российской Федерации в области культуры 
24 декабря 2014 года, впервые в истории Российской Федерации, Указом Президента Российской Федерации В. В. Путина № 808 утверждены «Основы государственной культурной политики Российской Федерации» (ОГКП РФ), подготовленные Министерством культуры Российской Федерации.

Во введении данного документа (ОГКП РФ) говорится: «Россия — страна великой культуры, огромного культурного наследия, многовековых культурных традиций и неиссякаемого творческого потенциала.В силу своего географического положения, многонациональности, многоконфессиональности Россия развивалась и развивается как страна, объединяющая два мира — Восток и Запад. Исторический путь России определил её культурное своеобразие, особенности национального менталитета, ценностные основы жизни российского общества.Накоплен уникальный исторический опыт взаимовлияния, взаимообогащения, взаимного уважения различных культур — на этом естественным образом веками строилась российская государственность.Ключевая, объединяющая роль в историческом сознании многонационального российского народа принадлежит русскому языку, великой русской культуре.В формировании системы ценностей России особую роль сыграло православие. Ислам, буддизм, иудаизм, другие религии и верования, традиционные для нашего Отечества, также внесли свой вклад в формирование национально-культурного самосознания народов России. Ни вероисповедание, ни национальность не разделяют и не должны разделять народы России…… Культура России — такое же её достояние, как и природные богатства. В современном мире культура становится значимым ресурсом социально-экономического развития, позволяющим обеспечить лидирующее положение нашей страны в мире.»

В разделе «Ценности традиционные и нетрадиционные» документа (ОГКП РФ) затронута тема сохранения единого культурного пространства в России, требующего отказа от государственной поддержки культурных проектов, навязывающих чуждые ценности: «… Те, чья деятельность противоречит культурным нормам, не имеют оснований претендовать на государственное финансирование — какими бы гениальными они себя ни считали. Идеология „мультикультурализма“, чьё губительное воздействие уже испытала на себе Западная Европа, не для России.»

19 сентября 2013 года на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» на тему «Многообразие России для современного мира» Владимир Путин рассуждал, в частности, о мультикультурализме: «… Мы видим, как многие евроатлантические страны фактически пошли по пути отказа от своих корней, в том числе и от христианских ценностей, составляющих основу западной цивилизации. Отрицаются нравственные начала и любая традиционная идентичность: национальная, культурная, религиозная или даже половая. Проводится политика, ставящая на один уровень многодетную семью и однополое партнёрство, веру в Бога или веру в сатану. Эксцессы политкорректности доходят до того, что всерьёз говорится о регистрации партий, ставящих своей целью пропаганду педофилии. Люди во многих европейских странах стыдятся и боятся говорить о своей религиозной принадлежности. Праздники отменяют даже или называют их как‑то по‑другому, стыдливо пряча саму суть этого праздника — нравственную основу этих праздников. И эту модель пытаются агрессивно навязывать всем, всему миру. Убеждён, это прямой путь к деградации и примитивизации, глубокому демографическому и нравственному кризису…»

О России как цивилизации в документе (ОГКП РФ), в частности, сказано: «… Человечество представляет собой совокупность больших общностей, отличающихся друг от друга своим отношением к окружающему миру, своими системами ценностей и, соответственно, своей культурой. Для обозначения этих общностей разными авторами применяются термины „суперэтнос“, „культура“, „цивилизация“.

В качестве примеров можно привести современный Запад, или исламский мир, или Китай — различия между ними достаточно очевидны.

Россия в рамках такого подхода рассматривается как уникальная и самобытная цивилизация, не сводимая ни к „Западу“, ни к „Востоку“. Ни к „Евразии“, понимаемой как некий мостик между соседями „слева“ и „справа“…»

19 апреля 2014 года, ещё на стадии обсуждения проекта «Основ государственной культурной политики Российской Федерации» (ОГКП РФ), в иностранных средствах массовой информации не обошлось без критики проекта, где главным тезисом документа объявлено выражение «Россия — не Европа», якобы подтверждаемое всей историей страны и народа, а также многочисленными культурно-цивилизационными различиями между представителями русской (российской) культуры и иных общностей.

По итогам 2018 года финансовый оборот отрасли культуры РФ составил около 3 трлн рублей.

Примечания

Литература 
 Соловьёв В. М. Русская культура с древнейших времён до наших дней. — М.: Белый город, 2004. — 735 с.
 Стахорский С. В. Русская культура: попул. ил. энциклопедия. — М.: Дрофа-Плюс, 2006. — 815 с.: ил. — ISBN 5-9555-0080-7
 
 
 Русская музыкальная культура XVIII в. в её связях с литературой, театром и бытом. Исследования и материалы: В 2 т. — М.: Музгиз, 1952—1953

Ссылки 

 Портал Министерства культуры Российской Федерации
 Культура России по векам охватывает все периоды (схемы и таблицы)
 Интернет-портал «Культура России» Министерства культуры РФ
 Реестр объектов культурного наследия России
 Аудио календарь русской культуры

 
Культура Российской империи